Jméno a příjmení Karel Herfort má více významných nositelů:

 Karel Herfort (1871) – český psychiatr, zakladatel dětské psychiatrie
 Karel Herfort (1906) – český internista, gastroenterolog, průkopník endoskopie